Александр Филиппович Ковалёв (настоящая фамилия Рабинович; 4 января 1927, Москва — 9 мая 1944, Мурманская область) — юнга-моторист Северного флота, пионер-герой.

Биография 
Родился в семье инженера, начальника производственного отдела Главного управления алюминиевой промышленности Наркомтяжпрома СССР Филиппа Марковича Рабиновича (1901—1938) и Елены Яковлевны Рабинович (урождённой Черномордик, 1902 — после 1955). В 1937 году его родители были репрессированы (отец приговорён к расстрелу, мать к 8 годам лагерей).

После ареста родителей воспитывался в семье тёти — переводчицы Риты Райт-Ковалёвой (Черномордик) и капитана Северного флота Николая Петровича Ковалёва.

В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ярославскую область, а позже вернулся к месту службы Н. П. Ковалёва в Архангельск, где поступил на катер.

В 1942 году поступил в Соловецкую школу юнг под именем Александр Николаевич Ковалёв в роту подготовки мотористов. После её окончания был распределён на эсминец «Громкий», а после — на торпедный катер. Участвовал в 20 боевых операциях Северного флота.

8 мая 1944 года торпедный катер ТК-209, на котором служил Саша Ковалёв, под командованием А. И. Кисова атаковал группу кораблей противника, после чего сам подвергся атаке немецкой авиации, в результате которой осколком снаряда был пробит радиатор двигателя, из которого стала поступать горячая вода, перемешанная с маслом и бензином. Саша Ковалёв прикрыл пробоину своим телом, получив сильнейшие ожоги. При этом удалось сохранить ход катера, мотор не взорвался и было спасено два экипажа торпедных катеров, так как в этот момент на катере находилась ещё одна команда катерников, подобранная с только что уничтоженного германской авиацией такого же катера ТКА-217. 9 мая 1944 года Саша Ковалёв погиб от взрыва германской фосфорной мины, не разорвавшейся накануне на катере после бомбардировки его авиацией противника.

Был награждён медалью Ушакова, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени (посмертно).

Похоронен в Гранитном, перезахоронен в 2010 году в .

Память 
 Именем Саши Ковалёва названы улицы в населённых пунктах Гранитный, Краснодар, Мурманск, Соловецкий и Североморск.
 На мемориальной доске памятника «Вечная слава героям катерникам-североморцам, павшим в боях за Советскую Родину в Отечественной войне 1941—1945 гг.» в Гранитном (открыт в 1955 г.) значится имя Саши Ковалёва.
 Памятник Саше Ковалёву в Североморске (открыт в 1990 г.)
 Именем Саши Ковалёва был назван теплоход Мурманского морского пароходства, учебное судно Новгородского клуба юных моряков (с 1978 по 2003 г., позже продано фирме «Петрофлот» и стало плавказармой в Петрозаводске. В ноябре 2008 года в шторм выброшено на камни и в 2011 году утилизировано на металлолом фирмой «СКАТ»).
 Имя Саши Ковалёва носят школы в Гранитном и других населенных пунктах, Дом детского творчества в Североморске.
 Мемориальная доска Саше Ковалёву находится на здании почты в посёлке Соловецкий.
 Герою посвящена «Баллада о юнге Саше Ковалёве»
 Имя Саши Ковалёва носит пионерский лагерь в городе Усть-Каменогорск.

Примечания

Ссылки 
 Юнга с чужой фамилией. Как сын расстрелянного инженера стал легендой флота 
 Вениамин Васильевич Тихомиров «Пионеры-герои. Саша Ковалёв (Рабинович)» 
 Имя в истории города Александр Ковалёв

Моряки Великой Отечественной войны
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Пионеры-герои
Дети, награждённые государственными наградами
Умершие в Мурманской области
Умершие дети
Перезахороненные
Катерники Великой Отечественной войны